GRB est un sigle qui peut signifier :
 GRB (où GRB signifie Gremio de Restauración de Barcelona), un groupe de punk hardcore espagnol ;
 Game Rating Board, un système d'évaluation sud-coréen dans le domaine du jeu vidéo ;
 Gamma ray burst (en français, sursaut gamma), une explosion dans l'espace extrêmement rapide et puissante, projetant des faisceaux de radiations à haute énergie ;
 Groupe régionaliste breton, un parti politique breton.

GRB est un code qui peut faire référence :
 Aéroport international Austin-Straubel, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports